Xavier Daramy (né le  à Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques) est un joueur français de hockey sur glace qui a joué en tant qu'attaquant.

Carrière

Carrière en club 
Il quitte l'Hormadi alors qu'il a l'âge des minimes et joue comme cadet surclassé. Il part au Québec dans une équipe Bantam AA (le plus haut niveau). À partir de 2001, il joue en élite française pour le club d'Anglet. Lors de sa première saison en élite, il remporte le trophée Jean-Pierre-Graff du meilleur espoir d.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de France de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques en club 

|1992-1998 || Anglet Hormadi || Juniors || || || || || || || || || || 
|-  
| 1999-2000 || Panthères de Saint-Jérôme || LHJAAAQ|| 50 || 44 || 66 || 110 || 103 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || RoughRiders de Cedar Rapids || USHL || 17 || 3 || 4 || 7 || 14 || || || || || 
|-  
| 2000-2001 || Panthères de Saint-Jérôme|| LHJAAAQ || 14 || 13 || 16 || 29 || 47 || || || || || 
|-  
| 2001-2002 || Anglet Hormadi || Élite || 34 || 17 || 12 || 29 || || || || || || 
|-  
| 2002-2003 || Anglet Hormadi || Super 16 || 25 || 11 || 10 || 21 || 83 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Anglet Hormadi || Super 16 || 25 || 15 || 11 || 26 || 51 || 9 || 3 || 2 || 5 || 4
|-  
| 2004-2005 || Anglet Hormadi || Ligue Magnus || 26 || 17 || 14 || 31 || 44 || 5 || 4 || 7 || 11 || 26
|-
| 2005-2006 || Anglet Hormadi || Ligue Magnus || 26 || 17 || 8 || 25 || 58 || 2 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2006-2007 || Anglet Hormadi || Ligue Magnus || 26 || 18 || 11 || 29 || 64 || 5 || 3 || 1 || 4 || 14
|-
| 2007-2008 || Anglet Hormadi ||  3 || 1 || 5 || 1 || 6 || 0 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || Anglet Hormadi ||  3 || 14 || 43 || 38 || 81 || 66 || 3 || 5 || 12 || 17 || 6 
|-
| 2009-2010 || Anglet Hormadi ||  2 || 17 || 20 || 28 || 48 || 52 || 8 || 7 || 5 || 12 || 20 
|-
| 2010-2011 || Anglet Hormadi ||  1 || 25 || 19 || 15 || 34 || 48 || 3 || 0 || 1 || 1 || 8 
|-
| 2011-2012 || Anglet Hormadi ||  1 || 20 || 19 || 5 || 24 || 44 || || || || || 
|-
| 2012-2013 || Anglet Hormadi ||  1 || 26 || 17 || 20 || 37 || 44 || || || || || 
|-
| 2013-2014 || Anglet Hormadi ||  1 || 23 || 11 || 14 || 25 || 98 || 1 || 0 || 0 || 2 || 0 
|-
| 2014-2015 || Anglet Hormadi ||  1 || 24 || 16 || 19 || 35 || 62 || 9 || 5 || 2 || 7 || 16
|-
| 2015-2016 || Anglet Hormadi ||  1 || 21 || 10 || 21 || 31 || 46 || 11 || 5 || 5 || 10 || 0
|-
|2016-2017 || Anglet Hormadi Élite || Division 1 || 23 || 11 || 13 || 24 || 20 || 4 || 2 || 1 || 3 || 8
|-
|2017-2018 || Anglet Hormadi Élite || Division 1 ||13||2||5||7||6||11||5||4||9||14

Internationales 

|-
|2001 ||align="left"| Championnat du monde junior Div. 1 || 5 || 3 || 1 || 4 || 8 || +2||align="left"|  place du groupe A
|-
|2003 || align="left"| Championnat du monde Div.1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1||align="left"|  place du groupe B
|-
|2004 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 6 || -5 ||align="left"|  place
|-
|2005|| align="left"| Championnat du monde Div.1 || 5|| 1|| 1|| 2|| 18|| -2|| align="left"|  place du groupe B

Trophées et honneurs personnels
Championnat de France
2001-2002 : remporte le trophée Jean-Pierre-Graff

Références

Voir aussi

Naissance en mars 1981
Naissance à Bayonne
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des RoughRiders de Cedar Rapids
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque
Gagnant du trophée Jean-Pierre-Graff